Amerikai Egyesült Államok
Riverwood (Indiana)
Riverwood (Kentucky)
Riverwood (Oregon)
Riverwoods (Illinois)